Николай Никитович Литвиненко (1913—1943) — красноармеец, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 

Николай Литвиненко родился в 1913 году в селе Пиленково (ныне — посёлок Цандрыпш в Абхазии). После окончания пяти классов школы работал водителем. В 1943 году был призван на военную службу. С августа того же года — на фронте, был стрелком 744-го стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

В ночь с 15 на 16 октября 1943 года Литвиненко с группой бойцов переправился через Днепр в районе посёлка Лоев Лоевского района Гомельской области Белорусской ССР и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу. Его действия способствовали успешной переправе всего полка. 17 октября 1943 года Литвиненко погиб в бою.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года красноармеец Николай Литвиненко посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён орденом Ленина.

Примечания

Литература

Ссылки 

Участники битвы за Днепр
Погибшие в боях Великой Отечественной войны